Campionatul European de Atletism în sală este un eveniment sportiv organizat de Asociația Europeană de Atletism începând cu 1970. A înlocuit Jocurile Europene în sală, evenimentul predecesor care a avut loc pentru prima dată în 1966. Inițial campionatul a fost organizat anual dar începând cu 1990 se desfășoară o dată la doi ani. Din anul 2005 este organizat în alternanță cu Campionatul European de Atletism în aer.

Jocurile Europene în sală

Campionatele Europene în sală

Listă a medaliilor pe țări participante

Note

Legături externe 

  

 Campionate